John Fenn peut faire référence à :
 John B. Fenn (1917-2010), chimiste américain
 John Fenn (?- 1723), pirate britannique du